Ceuthosporella är ett släkte av svampar. Ceuthosporella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceuthosporella